Тимур Валиев:
 Валиев, Тимур Арсенович (род. 1990) — российский боец смешанного стиля.
 Валиев, Тимур Рашитович (род. 1984) — киргизский футболист.